Hipotermija je lahko:
 podhladitev, padec telesne temperature pod normalno raven (predvsem pri sesalcih)
 hipotermija (zdravljenje), metoda zdravljenja

Pri živali telesna temperatura pade pod svojo normalno raven, ker organizem oddaja več toplote, kot je proizvede. Poznamo tri oblike hipotermije, kot so otrplost, zimsko spanje in poletno spanje. Iz hipotermije se žival lahko vrne v aktivno življenje in znova doseže normalno telesno temperaturo.